Ивковцы — название населённых пунктов на Украине:

 Ивковцы — село в Чигиринском районе Черкасской области.
 Ивковцы — село в Прилукском районе Черниговской области.